Happier (Ed Sheeran), een nummer van Ed Sheeran uit 2018
 Happier (Marshmello & Bastille), een nummer van Marshmello en Bastille uit 2018